Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (V. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in derIV. Gesetzgebungsperiode vom 11. April 1961 bis zum 7. April 1965 auf. Nach der Landtagswahl 1961 stellte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 24 Abgeordnete, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1957 unverändert geblieben war. Des Weiteren war die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) mit 20 Mandataren im Landtag vertreten, wobei die SPÖ ein Mandat verlor. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) blieb mit drei Mandaten unverändert, während den Kommunisten und Linkssozialisten (KLS) der Wiedereinzug in den Landtag mit einem Mandat gelang.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

05